Leo 3. kan henvise til flere personer:

 Pave Leo 3.
 Leo 3. (østromersk kejser)